Bellu est un nom porté notamment par :
 Jean-Charles Bellu () architecte français
 René Bellu (1927-2014), journaliste français

Voir aussi 
 Cimetière Bellu, en Roumanie